Ла Оркидеа има више значења:

 Ла Оркидеа (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Оркидеа (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Оркидеа (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Оркидеа (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Оркидеа, Рубен Јерена (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Оркидеа (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Оркидеа (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Оркидеа, Виверос (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Оркидеа (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику